Kuwalanaziti ist der Name folgender Personen:

 Kuwalanaziti (Oberschäfer), hethitischer Heerführer
 Kuwalanaziti (Prinz), hethitischer Prinz und Bote